Асијенда дел Кармен има више значења:

 Асијенда дел Кармен (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда дел Кармен (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику